Bossut je priimek več oseb:
 Charles Bossut, francoski matematik
 Jacques-Alfred-Ignace-Marie Bossut, francoski general